Tragium gussonii är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl och Karel Presl. Tragium gussonii ingår i släktet Tragium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gussonii